EDW peut faire référence à :
  ;
  ;
 , une banque de données établie par la Banque centrale européenne.